Owenia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av delle Chiaje 1841. Owenia ingår i familjen Oweniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Owenia